

Aziende 
 Beck's – birra tedesca

Persone 

 Beck – cantante statunitense

Altro 
 Beck – manga giapponese dal quale è stato tratto l'anime BECK: Mongolian Chop Squad.
 Beck – serie televisiva svedese
 Beck – fiume a sud di Londra
 Martin Beck – personaggio immaginario
  Beck – EP di Beck del 2001

Pagine correlate 
 Becks
 Andreas Beck
 James Beck